Klještevica je selo u sjeverozapadnoj Srbiji, udaljeno 4 kilometra od poznatijeg sela Bosut i istoimene rijeke. Nalazi se ujedno i na rijeci Savi. Odlikuje se prelijepom prirodom i veoma raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom.

Vanjske poveznice 
Klještevica (Srbija)

Naselja u Srbiji